Морато́рій (від  — що уповільнює, відстрочує) відстрочення виконання зобов'язань, що встановлюються урядом на певний термін або до закінчення яких-небудь надзвичайних подій (наприклад, війни, стихійних лих). Поширюється на всі зобов'язання (загальний мораторій) або лише на деякі їх види, або на окремі категорії боржників.

Див. також 
 Ринок землі в Україні

Література 
 М. Ю. Рубцова. Мораторій // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4

Посилання 
 Мораторій  // 
 

Економічна термінологія
Міжнародне право